Bouli (spolszczone Buli) – belgijsko-francuska seria filmów animowanych z końca lat 80. XX wieku o przygodach bałwanka o tym samym imieniu. Roztopiony przez słońce, powrócił do dawnych kształtów i ożył, dzięki magicznej mocy Księżyca i dołączył do przyjaciół w Krainie Bałwanków, zamieszkałych w igloo na zamarzniętej rzece. Imię Bouli pochodzi od francuskiego określenia boule de neige, czyli kula śnieżna.

Seria liczyła 114 odcinków – 78 pięciominutowych i 36 siedmiominutowych. W Polsce serial był nadawany od 14 września 1990 – w piątkowej wieczorynce do 1992 przez TVP1 w ramach Wieczorynki i był wówczas jedną z najpopularniejszych dobranocek. W oryginalnej wersji większości postaci, w tym głównemu bohaterowi, głos podkładały kobiety. W polskim dubbingu nie zachowano tej reguły.

Po dziewiętnastu latach Bouli powrócił do TVP1 10 grudnia 2008 r. w nowej wersji dubbingowej. Od 26 kwietnia 2009 roku jest emitowany w TVP Polonia w bloku Dobranocka.

Wersja polska

Wersja z 1990 roku 
Wersja polska: Telewizyjne Studia Dźwięku w Warszawie
Dystrybucja na terenie Polski: Spółka Anima-Pol
Reżyseria:
 Barbara Sołtysik,
 Andrzej Bogusz
Dialogi:
 Krystyna Skibińska-Subocz,
 Stanisława Dziedziczak
Dźwięk: Jerzy Rogowiec
Montaż: Zofia Dmoch
Kierownik produkcji:
 Dorota Filipek-Załęska,
 Ewa Borek
Wystąpili:
 Mieczysław Hryniewicz – Bouli
 Dorota Kawęcka – Boulinka
 Zbigniew Borek – Marynarz
 Tomasz Kozłowicz – Punk
 Włodzimierz Nowakowski – Bobsleista
 Andrzej Gawroński – Handlarz
 Leopold Matuszczak – Lodziarz
 Jacek Jarosz – Tata
 Zofia Gładyszewska – Mama
 Halina Chrobak – Umbrelka
 Sławomir Holland – Pilot
 Józef Mika – Piłkarz
 Jerzy Mazur – Rybak
 Ryszard Olesiński – Chrapek
 Cezary Pazura – Korsarz
 Leszek Abrahamowicz
 Dariusz Biskupski
 Andrzej Butruk
 Jaromir Chomicz
 Jacek Dzisiewicz
 Grzegorz Gadziomski
 Krzysztof Ibisz
 Grzegorz Klein
 Andrzej Krucz
 Tomasz Krupa
 Katarzyna Miernicka
 Bogusław Parchimowicz
 Krzysztof Strużycki
 Jolanta Wilk
 Rafał Walentowicz
 Krzysztof Gałka
 Waldemar Andrykowski
i inni

Tekst piosenki: Zbigniew Stawecki
Piosenkę śpiewała: Eleni

Wersja VHS 
Wersja wydana na VHS w latach 90 przez Mada Video Film z polskim dubbingiem.

Wersja z 2008 roku 
Wersja polska: Studio Publishing
Producent: Jerzy Jacek Tomczak
Reżyseria: Tomasz Grochoczyński
Tłumaczenie: Anna Wolicka
Dialogi:
 Marta Kacperek
 Małgorzata Kochańska
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Mira Ornatowska
Wystąpili:
 Krzysztof Krupiński – Buli
 Agnieszka Kunikowska – Bulinka
 Włodzimierz Bednarski – Dziadek
 Jarosław Domin – Marynarz
 Ryszard Olesiński
 Paweł Szczesny – Buli Kopacz
 Józef Mika – Buli Deskarz
 Tomasz Grochoczyński
 Cezary Kwieciński
 Karolinka Pawul
i inni

Tekst piosenki: Marta Kacperek
Śpiewała: Magdalena Krylik

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
Bouli na nostalgia.pl
 Bouli w bazie planete-jeunesse.com
 czołówka po polsku na YouTube

Belgijskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1989
Seriale telewizyjne zakończone w 1991
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji